czerwoni – potocznie: komuniści
 Czerwoni – przeciwnicy Białych podczas wojny domowej w Rosji (1917–1923)
 Czerwoni – obóz polityczny w Królestwie Polskim
 Czerwoni – film

Zobacz też 
 Czerwoni Khmerzy
 Czerwoni Tajowie
 czerwoni kosynierzy